Daniel Martin (wielrenner) (1986), Iers wielrenner
 Dani Martín (1977), Spaans zanger en acteur
 Daniel Martin (acteur) (1935-2009), Spaans acteur
 Daniel Martin (politicus), (1780-1831), Amerikaans politicus
 Daniel Martin (gamesontwikkelaar), programmeur van enkele Commodore 64 spellen